Hermann Westphal ist der Name folgender Personen:

* Hermann Westphal (Ratsherr) († 1433), deutscher Politiker, Ratsherr von Lübeck
 Hermann Westphal (Jurist) († 1607), deutscher Rechtsgelehrter und Richter
 Hermann Westphal (Maler) (1885–1954), deutscher Maler